Costanza della Scala (1263-1306), figlia di Alberto I della Scala, sposò Obizzo II d'Este e poi Guido dei Bonacolsi
 Costanza della Scala (XIV secolo), figlia di Bartolomeo della Scala, sposò Giacomo Cavalli